Linea Oro – people mover di Bangkok
 Linea Oro – linea della metropolitana di Doha
 Linea Oro – linea della metropolitana di Los Angeles
 Linea Oro – nome alternativo della linea Yūrakuchō della metropolitana di Tokyo
 Linea Oro  – azienda produttrice di materiale sportivo